Râul Găunoasa se poate referi la:

 Găunoasa - afluent al râului Bistrița
 Găunoasa - afluent al râului Holbav